NGC 7135 (другие обозначения — PGC 67425, ESO 403-35, MCG -6-48-1, AM 2146-350) — галактика в созвездии Южная Рыба.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7135
Южная Рыба (созвездие)